Název Gran Turismo má více významů:
 Gran Turismo (automobil), italský termín pro cestovni vozy.
 Gran Turismo (album), hudební album švédské skupiny The Cardigans
 Gran Turismo (série), série videoher pro konzole PlayStation
 Gran Turismo (hra), série závodů pro konzole PlayStation